Hegedus ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Hegedus (* 1952), US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Louis S. Hegedus (* 1943), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Hegedűs